Тепанго има више значења:

 Тепанго (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепанго (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепанго (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепанго (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику